Yeamans est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 

  (1862-1906), chanteuse et enfant actrice australienne
 John Yeamans (1605-1676), administrateur colonial anglais
  (mort en 1643), royaliste et marchand anglais

Voir aussi